Вопнафьордюр (, ) — город на северо-востоке Исландии. По состоянию на 1 января 2011 года население составляло 668 человек.

Достопримечательности 
Город больше всего известен благодаря двум рекам, Хофсау и Селау, в которых обитает много лосося, а также красивыми ландшафтами нетронутой природы. Именно из-за этого город посещали многие знаменитые люди, такие как Чарльз, принц Уэльский, Джордж Буш Старший, Джек Никлаус, Королева Паола и другие.

У Вопнафьордюра есть свой аэропорт с постоянными рейсами в Акюрейри по будням. В городе есть средняя школа, детский сад, филиал исландского банка Landsbanki, больница и церковь Вопнафьярдаркиркья. Большинство взрослых жителей Вопнафьордюра работают на фабрике самой большой исландской рыбной компании HB Grandi и нескольких рыбоперерабатывающих заводах других компаний.

Город также известен тем, что именно отсюда происходит большая часть исландских эмигрантов в Северную Америку (Канаду и США).

Легенда 
Миф из древней исландской саги рассказывает историю мореплавателя, который когда-то давным-давно приплыл в Исландию. Когда он доплыл до Вопнафьордюра, он увидел большого дракона, охранявшего бухту и уничтожавшего всех своим огнём. За драконом следовало огромное количество различных ящериц и насекомых.

Дракон был одним из четырёх мифических существ Ландвайттир, которые были стражами Исландии. Дракон стал символом Вопнафьордюра и он изображён на Гербе Исландии.

Ссылки 
 

Города Исландии